Geyeregg steht für:

 Geyer von Geyersegg, steirisches Adelsgeschlecht
 Geyeregg (Gemeinde Eisenerz), Ortsteil von Eisenerz, Bezirk Leoben, Steiermark